Al Qaşr är en departementshuvudort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Karak, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Amman. Al Qaşr ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Al Qaşr är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Shehan,  meter över havet,  km norr om Al Qaşr. Runt Al Qaşr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Qīr Moāv,  km söder om Al Qaşr. Trakten runt Al Qaşr är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Karak (guvernement)